Но́вый путь:
 «Новый путь» — русский религиозно-философский публицистический журнал, издававшийся с 1902 по 1904 год.
 «Новый путь» — российская ежедневная общественно-политическая газета, выходившая в 1906 году в Санкт-Петербурге.
 «Новый путь» — еженедельник, посвященный интересам еврейской жизни, издавался в Москве в 1916—1917 годах.
 «Новый путь» — оккупационная немецкая газета.
 «Новый путь» — выходившее под таким названием в 1931—1934 («Красный пахарь» в 1924—1931 и «Вперёд» в 1934—1942), современное название — «Тувинская правда».

Топоним

Белоруссия 
 Новый Путь — посёлок в Брагинском районе Гомельской области.
 Новый Путь — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Новый Путь — посёлок в Чечерском районе Гомельской области.
 Новый Путь — посёлок в Узденском районе Минской области.
 Новый Путь — деревня в Червенском районе Минской области.
 Новый Путь — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Новый Путь — село в Каркаралинском районе Карагандинской области.
 Новый Путь — прежнее название села Жанажол Шуского района Жамбылской области.
 Новый Путь — прежнее название железнодорожной станции Саумалколь Каркаралинского района Карагандинской области.
 Новый Путь — прежнее название села Арайлы Мактааральского района Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Новый Путь — посёлок в Шипуновском районе Алтайского края.
 Новый Путь — посёлок в Пинежском районе Архангельской области.
 Новый Путь — хутор в Ракитянском районе Белгородской области.
 Новый Путь — хутор в Шебекинском районе Белгородской области.
 Новый Путь — посёлок в Таловском районе Воронежской области.
 Новый Путь — посёлок в Прокопьевском районе Кемеровской области.
 Новый Путь — посёлок в составе ЗАТО Железногорск Красноярского края.
 Новый Путь — деревня в Канском районе Красноярского края.
 Новый Путь — деревня в Варгашинском районе Курганской области.
 Новый Путь — посёлок в Глушковском районе Курской области.
 Новый Путь — деревня в Можайском районе Московской области.
 Новый Путь — посёлок в Вознесенском районе Нижегородской области.
 Новый Путь — посёлок в Перевозском районе Нижегородской области.
 Новый Путь — посёлок в Болховском районе Орловской области.
 Новый Путь — посёлок в Кромском районе Орловской области.
 Новый Путь — посёлок в Ливенском районе Орловской области.
 Новый Путь — посёлок в Вадинском районе Пензенской области, упразднен в 2015 году.
 Новый Путь — посёлок в Питерском районе Саратовской области.
 Новый Путь — деревня в Красноуфимском округе Свердловской области, упразднена в 2015 году.
 Новый Путь — посёлок в Петровском районе Тамбовской области.
 Новый Путь — посёлок в Богородицком районе Тульской области.

См. также 
 На новый путь (памятник, Челябинск)
 Новый Шлях
 Жанажол
 Янгиюль
 Янги-Юл